Фуркало — дитяча іграшка у вигляді круга або кулі на осі (наприклад, ґудзика), яка за швидкого обертання утворює своєрідне гудіння.
 «Фуркало» — літературний альманах (Коломия, 1874), упорядкований І. Левицьким.

 Фуркало Сергій Миколайович (* 1961) — професор, доктор медичних наук.

Примітки